Apsos kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Lumi i Semanit, vattendrag, 
 Lumi i Osumit, vattendrag, 

Robotskapade Albanienförgreningar